Белая рука — может означать:

 Белая рука — секретная сербская террористическо-националистическая организации.
 Белая рука — гватемальская ультраправая террористическая организация типа эскадронов смерти.

См. также 
  (значения)